Метрополитано 1975 () — одна из двух частей очередного профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1975 на rsssf.com

1975
Аргентина
1975 год в Аргентине